William Purcell ist der Name folgender Personen:

* William Purcell (1762–1834), Schiffszimmermann der Bounty
 William Purcell (* um 1935), kanadischer Badmintonspieler, siehe Bill Purcell (Badminton)
 William E. Purcell (1856–1928), US-amerikanischer Politiker
 William Frederick Purcell (1866–1919), südafrikanischer Arachnologe

Siehe auch:
 Bill Purcell